Вязово́к () — село,
Вязовокский сельский совет,
Павлоградский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223583001. Население по переписи 2001 года составляло 1973 человека .

Является административным центром Вязовокского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Весёлое.

Географическое положение 
Село Вязовок находится на правом берегу реки Самара в месте впадения в неё реки Вязовок,
выше по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Вербки,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Кочерёжки.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1776 — дата основания.

 В ХІХ веке село Вязовок было волостным центром Вязовской волости  Павлоградского уезда Екатеринославской губернии.

Экономика 
 «Вязовок», ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Клуб.
 Амбулатория.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Обнаружены остатки поселения эпохи бронзы (II тысячелетие до н. эры).

Известные уроженцы 
 Евтушенко, Андрей Иванович (1923—2000) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., полный кавалер ордена Славы.

Религия 
В селе Вязовок была Михайловская церковь.

Священнослужители Михайловской церкви:
  1882 - священник Иван Федоровский
  1897-1898 - священник Дмитрий Иванов
  1897-1898 - священник Иван Аксененков
  1897-1898 - диакон Евлампий Кочевский
  1897-1898 - псаломщик Павел Ювченко

Ныне в селе есть Свято-Николаевский храм. Памятник архитектуры местного значения с охранным № 242.
В 1913 году, когда Русская Империя праздновала 300-летие Царской фамилии, властями Павлоградского уезда, было решено возвести храм, в честь небесного покровителя последнего Всероссийского Императора. Закладка храма осуществилась в том-же юбилейном году, невзирая на то, что в селе уже был старый храм (1880-1882 гг.) освящен в честь Архангела Михаила. Согласно проекту, новый храм должен был вмещать 800 человек. В 1915 году храм был освящен.
В период гонений на Церковь, храм дважды закрывался, в 1929 году (?) после ареста священника Клитина Николая Александровича. Открывшийся храм во время Великой Отечественной Войны, повторно был закрыт в 1963 году. После первого закрытия, храм использовался как колхозный склад, после второго, как школьный спортивный зал.
В 1991 году, ходатайством верующих села Вязовок и благочинного Павлоградского церковного округа протоиерея Валентина Цешковского, по благословению епископа Днепропетровского и Запорожского Глеба (Савина).
В 2007 году, усердием Шимана Л.Н. в храме провели восстановительные работы; устроены гранитные полы с подогревом, витражи на окнах, установлены три резных иконостаса для центрального алтаря и новоустроенных приделов, Архангела Михаила (в память о сожженом в атеистические годы, древнем храме) и Царственных Мучеников (канонизированой семьи Романовых).
5 апреля 2008 года, были освящены и водружены на звонницу 12 колоколов.
В юбилейный год 1020-летия Крещения Руси, 17 декабря 2008 года, Митрополитом Днепропетровским и Павлоградским Иринеем (Середним), было совершено Великое освящение.

Примечания